Первая лига 2000/2001 () — 67-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 22 июля 2000 года и закончился 13 июня 2001 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Польши 2000/2001 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 2000/2001 на rsssf.com 

2000/2001
Польша
Польша
Спорт в Польше в 2000 году
Спорт в Польше в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001